Arromanches puede referir:
 a Arromanches-les-Bains, comuna de Francia; o
 al Arromanches (R95) (HMS Colossus), portaaviones de la clase Colossus al servicio de Francia de 1946 a 1973.